

Codici 
 nxn – codice ISO 639-3 della lingua ngawun

Altro
NXN album discografico del rapper britannico Mr. Phil